— вариант транскрипции китайской фамилии .
Ка́рен Чен (; род. 16 августа 1999, Фримонт, Калифорния) — американская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Серебряный призёр Олимпийских игр в командном соревновании (2022), чемпионка США (2017), серебряный призёр чемпионата США (2022). Бронзовый призёр командного чемпионата мира (2017). 

По состоянию на 25 марта 2022 года занимает 10-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев.

Биография

Юниорский период 
Карен Чен родилась в калифорнийском Фримонте в семье эмигрантов, переехавших в 1995 году с Тайваня (китайское имя — Чэнь Кайвэнь, ). Впервые на лёд Карен встала в четыре года, вскоре серьёзно занялась фигурным катанием. Её младший брат Джеффри также занимается фигурным катанием, на юношеском чемпионате США 2014 года он занял четвёртое место. В феврале 2013 года Чен начала работать с тренером Тэмми Гэмбилл, ради этого она переехала с матерью и братом в Риверсайд.

В 2013 году Чен заняла 4-е место на юниорском первенстве США и получила оловянную медаль, а в 2014 году выступала на юниорском чемпионате мира и заняла там 9-е место. В сезонах 2013/2014 и 2014/2015 годов неоднократно занимала призовые места на турнирах юниорской серии Гран-при. В серии 2013/2014 вышла в декабрьский финал, но не выступила в нём из-за травмы.

В январе 2015 года Чен впервые выступала на чемпионате США во взрослой категории. Она получила 64,66 за короткую программу и 135,13 за произвольную, заняв в итоге третье место после олимпийских медалисток Эшли Вагнер и Грейси Голд. На своём втором мировом чемпионате среди юниоров она немного улучшила своё прежнее достижение и сохранила для американской сборной квоту двух фигуристок.

Взрослый период 
Новый сезон фигуристка начала в когорте взрослых в сентябре 2015 года в новом сезоне в дома, где финишировала четвёртой в турнире в Солт-Лейк-Сити. Через месяц она стартовала в Милуоки (США) на этапе серии Гран-при Skate America. Где она заняла пятое место. Через две недели она стартовала на этапе Гран-при Ауди Кубок Китая. Фигуристка выступила неплохо и заняла пятое место; были улучшены достижения в произвольной программе. В начале декабря она заняла третье место на турнире в Хорватии и превзошла свои прежние достижения в произвольной программе. В январе 2016 года неудачно выступила на национальном чемпионате, где финишировала лишь на восьмом месте. Однако через месяц по ряду обстоятельств она была заявлена и дебютировала на континентальном чемпионате, но выступление было признано неудачным.

Новый предолимпийский фигуристка начала дома; в середине сентября, на турнире в Солт-Лейк-Сити она в упорной борьбе заняла третье место. В середине ноября американская фигуристка дебютировала на этапе Гран-при в Пекине, где она на Кубке Китая заняла место в середине турнирной таблицы, улучшив при этом свои прежние достижения в произвольной программе и сумме. В конце ноября она выступала на заключительном этапе Гран-при в Саппоро, где заняла шестое место. В начале декабря Чен выступала в Хорватии на турнире Золотой конёк Загреба, где она совсем неудачно выступила и заняла седьмое место. В январе 2017 года на национальном чемпионате в Канзасе фигуристке не смогли составить конкуренцию ведущие американские фигуристки и она впервые финишировала чемпионкой. В феврале 2017 года она выступала в Канныне на континентальном чемпионате, где заняла место в конце ведущей дюжины. В конце марта на чемпионате мира в Хельсинки она оказалась рядом с пьедесталом. При этом сумела способствовать завоеванию трёх путёвок для своей страны на Олимпиаду в Южную Корею и улучшила все свои прежние спортивные достижения. Через три недели после этого фигуристка была отправлена на командный чемпионат мира, где выступила не совсем удачно, но в команде завоевала бронзовую медаль.

Олимпийский сезон 
В конце июля американская одиночница начала олимпийский сезон в Анахайме, который выиграла. В сентябре в Солт-Лейк-Сити на турнире U.S. International Figure Skating Classic она выиграла бронзовую медаль. Через полтора месяца фигуристка стартовала в серии Гран-при на канадском этапе, где она финишировала в середине турнирной таблицы. На национальном чемпионате в Сан-Хосе ей удалось в сложной борьбе выиграть бронзовую медаль. В конце ноября на домашнем этапе в Лейк-Плэсиде она финишировала в конце турнирной таблицы. В конце февраля в Канныне на личном турнире Олимпийских игр американская фигуристка выступила не удачно. Она заняла место рядом с десяткой сильнейших спортсменок. При том, что год назад была одной из фавориток.

Программы

Результаты

Примечания

Ссылки 

 

Фигуристы США
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2018 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2022 года